Натуральне число 1856
 1856 рік до нашої ери
 1856 рік нашої ери